Jaume Roca (segle XIX) mestre de capella de Mataró
 Jaume Roca Bauzà (Andratx, 1840 - Andratx, 1912), polític republicà federal, lliurepensador i autor teatral balear
 Jaume Roca i Delpech (Salt, 1911 - Girona, 1968), pintor, pianista i compositor de sardanes català
 Jaume Roca i Oliva (Barcelona, 1887 - Barcelona, 1977), empresari i fotògraf aficionat català
 Jaume Roca i Torras (Manresa, 1928 - Barcelona, 2012), veterinari català